Chaenothecopsis — рід грибів родини Mycocaliciaceae. Назва вперше опублікована 1927 року.

Класифікація 
До роду Chaenothecopsis відносять 99 видів:

Примітки

Джерела 
 Vainio, E.A. 1927. Lichenographia Fennica III. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 57(1):1-138 - P.70

Роди грибів